

Техніка 
 Вал — у техніці — одна з найголовніших деталей машин і механізмів, що обертається навколо своєї осі, призначена для передачі руху зв'язаним з нею частинам.
 Гнучкий вал — пружний вал, що має властивість податливості на згинання.
 Колінчастий вал — деталь складної форми, що має консолі для кріплення шатунів.
 Карданний вал — конструкція, що передає крутний момент між осями, що знаходяться у різних площинах.
 Кулачковий вал (розподільний вал) — основна деталь газорозподільного механізму, що синхронізує впуск паливної суміші і випуск вихлопних газів з тактами роботи двигуна.
 Торсіонний вал — елемент валопроводу, що являє собою вал певної конструкції, котрий призначений для згладжування ударних навантажень або попередньо тарований вал, призначений для безпосереднього вимірювання передаваного ним крутного моменту.
 Вал відбору потужності — вал, що приводить у рух механізми та машини від транспортного засобу.
 Вал — термін стандартизації, що умовно застосовується для позначення зовнішніх елементів деталей, включаючи і нециліндричні елементи

Економіка 
 Валовий прибуток
 Валовий національний дохід
 Валовий внутрішній продукт
 Валовий національний продукт

Військова справа 
 Вал — у військовій справі — оборонна споруда у вигляді високого земляного насипу з крутим схилом, влаштованим з боку можливого нападу супротивника. В широкому сенсі — система укріплених районів.
 Вал вогневий  — вид артилерійського вогню.

Інше 
 Вал — у геоморфології — відносно вузька, довга і невисока форма рельєфу.
 Вал — у тектоніці — довгаста позитивна платформна структура довжиною в декілька десятків або сотень кілометрів, шириною в десятки км і висотою до сотень м;
 Вал — в архітектурі — вид архітектурних обломів.
 Вал — археологічна пам'ятка, давньоруське городище біля села Городище Луцького району Волинської області.
 Вал — грубі нитки, що пряли з клоччя. Тканина з таких ниток називалася валовиною.
 Вал — довга купа сіна, в яку згрібається покіс.

Топонім

Вал — село в гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Вал — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Вал — частина міста Радомишль-Великий в Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Вал — частина міста Бусько-Здруй в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Вал — частина села Пшитковиці в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Вал — частина села Риботичі (Риботиче) в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Вал — частина села Косувка в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Вал — частина села Падев-Народова в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Вал — частина села Сеславиці в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Дев'ятий вал
 Вал нафтовий
 Валок (значення)
 Валик
 Вальок

Примітки

Література 

 
 Тимофієнко В. І., Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття, Академія мистецтв України; Інститут проблем сучасного мистецтва. — К.: Видавництво Інституту проблем сучасного мистецтва, 2002. ISBN 966-96284-0-7